Сорін може мати такі значення:

Румунське ім'я 
 Сорін Гіоня — румунський футболіст, захисник
 Сорін Парасків — румунський футболіст, півзахисник
 Сорін Опреску — міський примар Бухареста
 Сорін Гріндяну — румунський політичний діяч

Прізвища 
 Соріна Тетяна Андріївна —російська лижниця
 Хуан Пабло Сорін — колишній аргентинський футболіст, захисник
 Савелій Сорін — художник, портретист
 Сорін Павло Михайлович — російський весляр

Вигадані персонажі 
 Сорін Петро Миколайович — персонаж п'єси А. П. Чехова «Чайка»
 Сорін Марков — персонаж гри «Magic: The Gathering»

Топоніми 
 5989 Сорін — астероїд головного поясу, названий на честь бакинського вчителя і астронома Сергія Івановича Соріна (1918—1995)
Румунські імена
Єврейські прізвища